USS Plunger je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Plunger (SS-2) 
 USS Plunger (SS-179) 
 USS Plunger (SSN-595)

Plunger